Bank Zürich steht für Banken in Zürich
 Bank in Zürich 
 Bank Sparhafen Zürich
 Finter Bank Zürich
 BZ Bank (BZ Bank Zürich Aktiengesellschaft) 
 Lienhardt & Partner Privatbank Zürich
Weiteres:
 Bank of Zurich Building, Toronto, Kanada